Arash Parsania (geboren am 4. April 1972 in Teheran, Iran), seit 1991 bekannt als ARASH, ist ein iranisch-deutscher Komponist und Produzent elektronischer, Dance und orchestraler Musik.

Leben

Kindheit und Jugend 
Nach einigen Jahren Aufenthalt mit seiner Familie in Paris/Frankreich, kehrte er im Alter von sieben Jahren in den Iran zurück, kurz bevor die Iranische Revolution begann. Dort besuchte er die Grund- und Mittelschule, bis er im Alter von vierzehn Jahren nach Deutschland umzog.
Trotz seiner großen Zuneigung zur Musik konnte er erst im Alter von sechzehn Jahren zu musizieren beginnen, da in der Islamischen Republik der Konsum und das Spielen von Musik nicht erlaubt war.

Musikalisches Wirken 
Seit 1988 spielen elektronische Musikinstrumente die wichtigste Rolle in ARASHs Musik. Drei Jahre später, nach kurzem Sammeln erster Erfahrungen an elektronischen Musikinstrumenten, veröffentlichte ARASH im Jahr 1991 sein erstes Studioalbum "Corpus Pineale".

ARASH ist einer der ersten Iranischen Komponisten von (vollständig) elektronischer Musik. 

1994 veröffentlichte er die CD "ARASH - The Compilation", eine Auswahl seiner seit der Veröffentlichung von Corpus Pineale bis dahin unveröffentlichten Arbeiten, weiterhin hauptsächlich elektronische Musik.
1998 veröffentlichte ARASH die Single "freeze" sowie eine weitere Sammlung von zuvor unveröffentlichter Musik unter dem Titel "Dance Traxx 1992-1998", welche hauptsächlich elektronische Dance-Musik beinhaltete.
Dieser Veröffentlichung folgten zwei weitere Releases "!s Back" und "control me" sowie im Jahr 2000 der Titel "Synphonic", welche eine Mischung von orchestraler, elektronischer und moderner Techno-Musik verkörperte.

2010 veröffentlichte ARASH ein neues Studioalbum "Yearning", das erste Studioalbum seit Veröffentlichung von "Corpus Pineale" im Jahr 1991.

2015 veröffentlichte ARASH ein weiteres Studioalbum unter dem Titel "Creation". Creation besteht aus sieben Titeln, von "The First Tablet" bis "The Seventh Tablet" und ist die Fortführung von ARASHs Vereinigung der elektronischen und orchestralen Musik.

Diskografie 
 (1991) Corpus Pineale (Studio-Album)
 (1994) ARASH - The Compilation (Compilation)
 (1998) freeze (Single)
 (1998) Dance Traxx 1992–1998 (Compilation)
 (1999) !s Back (Single)
 (1999) control me (Single)
 (2000) Synphonic (Single)
 (2010) Yearning (Studio-Album)
 (2015) Creation (Studio-Album)

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 
 Album Reviews Corpus Pineale
 Interview zu Corpus Pineale
 Deutsche Nationalbibliothek, Künstler Information
 Radio Playlist Schwingungen, Elektronische Musik zum Tanzen (1993)
 Radio Playlist The AM/FM Show (2009)
 MEMI Musicbase Album-Auflistung

Komponist (elektronische Musik)
Synthesizerspieler
Elektronische Popmusik
Techno-Produzent
Pseudonym
Iraner
Deutscher
Geboren 1972
Mann
Iranischer Emigrant in Deutschland